Bandeira signifie « drapeau » en portugais.
Bandeira peut désigner :

Bandeira, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 le pic de la Bandeira, un sommet du Brésil ().

En portugais, le terme désigne également les expéditions, organisées par la Couronne portugaise, vers l'intérieur du territoire brésilien. Les personnes participant à ces expéditions seront plus tard désignées sous le nom de bandeirantes.

Patronymie 

Irene Bandeira (née en 1981), nageuse handisport angolaise